Росгео — аббревиатура, может означать:

 РосГео (РОСГЕО) — Российское геологическое общество — научное общество. Создано в 1992 году в Москве, сайт — rosgeo.com
 АО «Росгео» — Росгеология — государственное акционерное общество. Создано в 2011 году в Москве, сайт — rosgeo.org
ООО «Росгео» — прочие российские компании и предприятия связанные с геологией, геофизикой или географией.

См. также 
 РГО (значения)